De Zwitserse voetbalclub FC Lausanne-Sport speelt sinds 1936 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht 

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Lausanne-Sport

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Zwitserland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FC Lausanne-Sport
Lausanne-Sport